Atlántida – miasto w Urugwaju
 Atlántida – departament w Hondurasie
 Atlántida SC – klub piłkarski w Paragwaju

 Zobacz też
 Atlantyda (ujednoznacznienie)